Зейлик:

 Зейлик (Зелик) — еврейское имя.
 Зейлик (Заглик или Пип) — село в Дашкесанском районе Азербайджана.
 Зейлик — село в Кельбаджарском районе Азербайджане.
Зейлик — село в Нагорном Карабахе. Согласно административно территориальному делению Азербайджана расположено в Тертерском районе.